W roku 1978 konklawe odbyło się dwukrotnie:
 Konklawe 1978 (sierpień) – Jan Paweł I
 Konklawe 1978 (październik) – Jan Paweł II